Hong Kong Express steht für:
 Hong Kong Express Airways, chinesische Fluggesellschaft
 Hong Kong Express, ein Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd, siehe Dalian-Express-Klasse